В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Los Angeles 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Розмарі Казалс 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (1-ше коло)
  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
  Сью Баркер (чвертьфінал)

 Розмарі Казалс (фінал)
 Бетті Стеве (2-ге коло)
 Діанне Фромгольтц (2-ге коло)
 Трейсі Остін (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

LA Women's Tennis Championships